Valaca ima više značenja:
 Valaca (Kampobaso)
 Valaca (Novara)
 Valaca (Padova)